Македонки бюлетин може да се отнася за:

 „Македонски бюлетин“, български вестник, излизал в София, България в 1905 г.;
 „Македонски бюлетин“, български емигрантски вестник, излизал в Чикаго, САЩ в 1924 г.;
 „Македонски бюлетин“, български емигрантски вестник, излизал в Пониак, САЩ в 1930 г.;